Alfresco (в перекладі з італ. — просто неба) — слово, що використовується як назва деяких продуктів, підприємств, торгових марок, творів мистецтва. Серед них:

 Alfresco (ECM-система) — тиражується інтегрована система управління контентом для організацій.
 Alfresco, Inc. — британська компанія, що випускає ECM-систему Alfresco.
 Alfresco (компанія) — компанія з виробництва систем для приготування гриль-страв.
 Alfresco (телесеріал) — телесеріал 1983—1984 рр. виробництва Великої Британії. У серіалі знімався відомий британський актор і письменник Стівен Фрай.
 Альфреско — техніка настінного живопису, яка полягає в нанесенні фарби на вогку штукатурку.